Chitina steht für:

 Chitina (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Chitina River, einen Fluss in Alaska
 Mount Chitina, einen Berg in Alaska
 Chitina-Gletscher, einen Gletscher in Alaska